Godt ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Godt (1900–1995), deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral im Zweiten Weltkrieg
 Frank Godt (* 1966), deutscher Szenenbildner

Siehe auch:
 Gott (Begriffsklärung)
 Got
 God